Der Begriff Kooperationsprinzip bezeichnet 

 in der Linguistik bzw. Sprachwissenschaft, auf dem Gebiet der Pragmatik, das Kooperationsprinzip von Paul Grice.

 in der Umweltpolitik einen der weitgehend akzeptierten Grundsätze dieser Politik (siehe umweltpolitisches Kooperationsprinzip).